Plaats in Indonesië
 Podosoko (Candimulyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Podosoko (Sawangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java